Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2007 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит (Санкт-Петербург) 

* Через 40 дней после матча 15-го тура ФК Москва — «Зенит», закончившегося со счётом 1:2, выяснилось, что «Москва» зарегистрировала продление контракта Романа Губника уже после игры с «Зенитом», а значит, чех не мог принимать в ней участие. Москвичам было присуждено техническое поражение 0:3. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Спартак (Москва)

ЦСКА (Москва)

Москва 

* Через 40 дней после матча 15-го тура ФК Москва — «Зенит», закончившегося со счётом 1:2, выяснилось, что «Москва» зарегистрировала продление контракта Романа Губника уже после игры с «Зенитом», а значит, чех не мог принимать в ней участие. Москвичам было присуждено техническое поражение 0:3. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Сатурн (Раменское)

Динамо (Москва)

Локомотив (Москва)

Амкар (Пермь)

Химки

Рубин (Казань)

Томь (Томск)

Спартак-Нальчик (Нальчик)

Крылья Советов (Самара)

Луч-Энергия (Владивосток)

Кубань (Краснодар)

Ростов (Ростов-на-Дону)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам